Karlijne Van Bree (Overpelt, 4 februari 1974) is een Vlaams-nationalistisch politica voor Vernieuwing en schepen in de gemeente Grimbergen.

Biografie 
Van Bree is afkomstig uit een Vlaams-nationale familie uit het Limburgse Overpelt, inmiddels een onderdeel van de fusiegemeente Pelt. Haar vader Jef Van Bree was jarenlang actief binnen de Volksunie.

Karlijne Van Bree doorliep haar middelbaar onderwijs aan het Sint-Hubertuscollege in Neerpelt. Ze studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven (1992-1997). Ze behaalde ook nog het diploma van magister in de rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Stellenbosch in Zuid-Afrika (2001).

In zowel Leuven als Stellenbosch maakte ze deel uit van het plaatselijk universitair koor.

Van Bree deed haar Baliestage in het kantoor Klok & Pellens in Sint-Huibrechts-Lille en was docente aan het plot in Genk. Na haar terugkeer uit Zuid-Afrika zette ze de stap naar de FOD Binnenlandse zaken en in 2004 naar de FOD Justitie. Binnen Justitie heeft ze zich voornamelijk beziggehouden met dossiers van internationale parentale kinderontvoeringen en nadien met dossiers van internationale onderhoudsvorderingen. Tot 2020 was ze diensthoofd. Momenteel werkt ze in deeltijds dienstverband voor de FOD Justitie.

Gemeenteraad
In 2006 nam ze voor de eerste maal aan verkiezingen deel. Vanop de tweede plaats van de Vlaams Belang-lijst werd ze met 610 voorkeurstemmen tot gemeenteraadslid verkozen. Het Vlaams Belang werd toen de tweede partij, haalde zeven verkozenen (21,8%) en fractieleider Bart Laeremans werd met 2.395 voorkeurstemmen (ruim 1.000 meer dan de uittredende CD&V burgemeester Eddy Willems) stemmenkampioen.

In 2012 kwam Van Bree opnieuw op voor de gemeenteraadsverkiezingen, deze keer vanop de tweede plaats van de lijst Vernieuwing, het lokale project rond Bart Laeremans, dat twee jaar voor de verkiezingen was opgestart. Vernieuwing behaalde 17% van de stemmen en werd met zes verkozenen de derde partij, na OpenVLD (17,8%) en CD&V (20,2%).

In 2018 groeide de lijst Vernieuwing met 21,9% van de stemmen en 8 verkozenen uit tot de grootste partij van de gemeente. Met 939 voorkeurstemmen bevond Karlijne Van Bree zich als best scorende vrouw op een vijfde plaats.

Tussen oktober 2014 en januari 2019 was Van Bree ook voorzitter van Vernieuwing.

Schepen
Sinds 2019 is Karlijne Van Bree schepen bevoegd voor onderwijs, toerisme en erfgoedbeleid in Grimbergen. In een nieuwe meerderheid, gevormd met de OpenVLD en N-VA, levert Vernieuwing drie schepenen en het voorzitterschap van de gemeenteraad. Naast Van Bree werden ook Bart Laeremans en Eric Nagels schepen, ook al zou deze laatste wat later door Yves Verberck vervangen worden.

Persoonlijk
Karlijne Van Bree is gehuwd en moeder van twee zonen, geboren in respectievelijk 2006 en 2010. Sinds 2004 woont ze in Grimbergen.

Vlaams Belang-politicus
Gemeenteraadslid van Grimbergen